Callback bezeichnet:
 in der Informatik eine Rückruffunktion
 in der Telekommunikation ein Verfahren zur Gesprächs- oder Verbindungsvermittlung, siehe Callback (Telekommunikation)

pl:Callback